Albalat puede hacer referencia a:
 Albalat de la Ribera, municipio de la provincia de Valencia, España;
 Albalat dels Sorells, municipio de la provincia de Valencia, España;
 Albalat de Taronchers, municipio de la provincia de Valencia, España.
 Higuera de Albalat, municipio de la provincia de Cáceres, España.
 Madina Albalat, antigua ciudad y actual yacimiento arqueológico andalusí en el término municipal de Romangordo, en la campana de Albalat, provincia de Cáceres, España.